— серия лайт-новел Сётаро Мидзуки, иллюстрированная Соити Ито.

Сюжет 
История любви, магии и сражений разворачивается вокруг Акуто Саи, юноши, стремящегося стать главным священником Земли и внести огромный вклад в становление мира. Однако в Академии магии, в которую он поступил, тест на будущую профессию (ещё ни разу не ошибавшийся) утверждает, что юноше суждено стать Князем Тьмы, лидером всех демонов. Так начинаются его приключения в мире магии.

Персонажи

Главные 
 
 Сэйю — Такаси Кондо; Каори Акаси (в детстве)
Саи был подброшен неизвестными на ступени церкви, где и рос долгое время, мечтая стать первосвященником, дабы изменить мир к лучшему. С детства не верит в Богов, называя их обыкновенной системой и выдумкой людей. Однако поступив в Академию магии он узнаёт, что ему суждено стать властителем зла, Князем Тьмы. Другие студенты приходят от этого в ужас и сторонятся его, но у него также находятся и поклонники. Первых он пытается убедить в своей доброжелательности, вторых же слегка недолюбливает. Спустя некоторое время после начала обучения, ему в руки попадает дракон , когда-то принадлежавший предыдущему Князю Тьмы. Владеет необычной маной, непохожей на людскую.

 
 Сэйю — Ёко Хикаса
Дзюнко Хаттори обладает обострённым чувством справедливости. Дочь главы клана ниндзя. В школе её прозвали вождем. Когда она узнаёт, что Акуто Саи, с которым она познакомилась по дороге в Академию (и с которым поклялась в вечной дружбе), должен стать Князем Тьмы, то решает уничтожить его в интересах общества. В неумелых попытках Акуто совершать добрые дела она видит лишь правонарушения. Вскоре помирилась с Саи. Влюблена в него, в 9 главе Акуто (сам того не зная) приезжал к Дзюнко на смотрины. Дзюнко достала из ножен клинок Соха. У неё есть сестра Юко Хаттори.

 
 Сэйю — Аки Тоёсаки
Одна из одноклассниц Акуто, носящая странную заколку в форме птицы, которую, как впоследствии оказывается, подарил ей Акуто когда они были детьми. Эта заколка позволяет ей становиться невидимой, однако этот эффект достигается лишь в том случае, если на ней нет одежды. Также способная летать, однако другими магическими способностями практически не владеет. Кроме того безумно любит рис. Разговаривает торжественно, преимущественно стихами. Мысли как у ребенка, но в последних сериях начинает поражать всех вокруг своей философией. В 12 серии переписала всем свидетелям битвы память, не считая Саи и его друзей. Она является судией личности, то есть, если она заключит договор с любой стороной, то получит нематериальное тело, которое способно управлять богами.

 
 Сэйю — Аой Юки
Коронэ — представительница , расы андроидов, посланная правительством для наблюдения за будущим Князем Тьмы круглые сутки. Способна читать эмоции других людей и обнаруживать ману различных уровней силы; имеет огромный запас оружия. Она, как правило, пассивна и зачастую не вникает в суть происходящего. Спит в маленьком шкафу в комнате Акуто. Как и все подобные ей андроиды может быть отключена, если потянуть за её, похожий на кроличий, хвост в нижней части спины, что создаёт в аниме множество этти-сцен.

 
 Сэйю — Цубаса Ёнага
Хироси — друг Акуто Саи, нашедший в нём своего покровителя. Обладая слабым характером, он, тем не менее, даёт Акуто советы как лучше всего выйти из той или иной сложной ситуации. Дух-ворон сообщает, что Миве суждено стать героем. Он опоздал на тест, так что его будущая профессия не вызвала такой реакции, как судьба Акуто. В 7 серии достает из камня меч, который превращается в браслет, дающий необыкновенную мощь его обладателю. Взял себе псевдоним "Храбр" и стал супергероем. Влюблен в Юри Хосино.

 
 Сэйю — Сидзука Ито
Фудзико Это — нынешняя глава богатой семьи Это, первая красавица школы (как сказал Хироси), а также глава женского общежития в Академии, строящая свои планы вокруг Акуто. Также она возглавляет подпольную организацию, использующую чёрную магию. Голову своего убитого брата она держит в контейнере с жидкостью и постоянно советуется с ним. Научилась контролировать монстров «ради Саи», надеется, что в будущем, она и Акуто будут править миром. В бою использует зелья и плеть. В черной магии сверяется с книгой «Ненависть»

Второстепенные 
 
 Сэйю — Тиаки Такахаси
Классная руководительница Акуто, Кэны и Дзюнко, также выполняющая в Академии функции врача и волшебного исследователя. Несколько раз высказывала мысль, что с радостью будет изучать тело Акуто, если тот погибнет. В основном добродушная. Именно она отправила Саи в комнату мысли.

 
 Сэйю — Тарусукэ Сингаки
Главный антагонист аниме. Как сказала Сога, он живет «и в прошлом и в будущем, и знает каковы боги на самом деле». Он сражался со школьным директором. Не стареет. Использует технику «Hudgson», что позволяет ему напасть на противника с мечом так быстро, что враг не может предвидеть момент, когда он атакует. У Боитиро есть меч, раны от которого не заживают с помощью маны. Глава отдела магической разведки. Ямато смертельно ранил Кэйдзо Тэрую, когда защищал Кэну. Эйко Тэруя была его сообщницей. Обнаружил Закон Личности. Боитиро перепутал Кэну с Риму, поэтому и считал, что именно он подарил Соге заколку. Желал использовать её, чтобы управлять богами.

 
 Сэйю — Харука Томацу
Дочь главы дома Тэруя — Кэйдзо Тэруи. Девушка с несносным характером. В ужасных отношениях с Дзюнко. Убила своего отца, который доверился ей после схватки с Боитиро. После смерти своего отца получила титул верховного жреца Сухары. В 11-й серии сбежала в панике с поля боя и наткнулась на живого Кэйдзо.

 ВиВи (VV)
Маг-кукловод из СИМО-8 (Специального изничтожающего магов отряда). Окончательно его мотивы (Так же как и мотивы Лили) непонятны. Желал осрамить семью Тэруя и победить князя тьмы. Предлагал главе объединиться, но той он не понравился. Направил Кондомуса в самый разгар битвы (его победили Это и Митиэ). Из-за ВиВи крейсер «Черный Журавль» разбился. Спас студсовет. У него много лиц. После битвы бесследно исчез.

 
 Сэйю — Юка Игути
Псевдоним — Юри Хосино. Сестра Дзюнко Хаттори. Телезвезда. Сразу поняла, что Акуто не человек. В ней с детства поселилась мана монстра, поэтому она и боится Сая. После пробуждения маны монстра в ней проснулись безумие и жажда убивать. Благодарна Храбру. Влюблена в него.

Совет профилактики 
 
 Сэйю — Рё Хирохаси
Президент студенческого совета академии, на голове всегда носит шляпу, а на шее длинный шарф. Низкая ростом. Может вытягивать свои руки на очень большое расстояние. Любимая фраза: «Что хочу, то и творю». Непредсказуема. Защищает школу. Помогала Акуто, но сказала, что у них разные взгляды, и она не будет потакать ему постоянно. Устроила линию препятствий в подземельях. Очень сильная и умная.

 
 Сэйю — Каору Мидзухара
Бухгалтер совета профилактики с ушками и волчьими конечностями. Способна обращаться в волка. Веселая.

 
 Сэйю — Аяна Такэтацу
Замглавы студенческого совета. Носит прическу из двух хвостов розового цвета. Способна превращаться в ураган из летучих мышей или же самой создавать их. Лили весьма высоко оценивает её возможности.

 
Секретарь совета профилактики. Может облачаться в доспехи. Единственное слово, которое она обычно (за исключением одной сцены в последнем эпизоде сериала) произносит - «Гуга!»

 
Древний дракон, живущий в руинах. Был питомцем предыдущего Князя Тьмы,  впоследствии принял покровительство Акуто. Показал Фудзико, что на самом деле случилось с её братом (она, как и её семья, долгое время считали, что он бежал с задания и покончил с собой). Обитает в подземелье, куда можно попасть через портал в ящике стола Сая. Постоянно выслушивает мечты Фудзико о том, как она будет править с Саем. Считает пробудившихся монстров слабыми, не чета прежним.

Аниме 
Первая серия аниме-адаптации вышла на экраны 3 апреля 2010 года сразу на нескольких каналах: Tokyo MX TV, Chiba TV и Sun TV. Версия без цензуры выходит на канале AT-X через 2 дня после официальной премьеры. Открывающая тема «REALOVE:REALIFE» исполнена японской поп-группой Sphere, а закрывающая «Everyday Sunshine Line!» — Нацуко Асо.

Аниме-сериал

Примечания

Ссылки 
 Ichiban Ushiro no Daimaou на сайте корпорации «Marvelous Entertainment» .